Берковець — історична місцевість, селище, колишній хутір у Святошинському та Подільському районах міста Київ.
 Берковець — давньоруська одиниця вимірювання маси.
 Берковець Володимир Семенович (1941—2008) — радянський та український винахідник.
 Їржі Берковець (1922—2008) — чеський музикознавець, композитор, педагог, письменник-фантаст.